La Coppa Titano 2014-2015 è la 57ª edizione della coppa nazionale Sanmarinese. Il torneo è iniziato il 27 agosto 2014 ed è terminato il 30 aprile 2015. Il trofeo è stato vinto, per la prima volta nella sua storia, dal Folgore/Falciano.

Formula 
Le quindici squadre del campionato sammarinese sono state divise in tre gironi. Le prime due squadre di ogni gruppo più le due migliori terze si qualificano alla fase finale a eliminazione diretta.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Play-off terzo posto 
Si qualificano le terze classificate nei tre gruppi del primo turno. Le tre squadre si sfidano una volta e le prime due classificate si qualificano ai quarti di finale.

Secondo Turno

Note

Voci correlate 
 Campionato Dilettanti 2014-2015

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Edizioni della Coppa Titano